Herbert Härtel ist der Name folgender Personen:

* Herbert Härtel (Indologe) (1921–2005), deutscher Indologe 
 Herbert Härtel (Architekt) (* 1928), deutscher Stadtplaner und Architekt